Украинский национальный комитет ()

 Украинский национальный комитет — коллегиальный орган, созданный в Кракове в 1941 году по инициативе бандеровской фракции Организации Украинских Националистов (ОУН (б)).
 Украинский национальный комитет — орган, созданный 17 марта 1945 года в Веймаре, при поддержке немецких властей, как правопреемник Украинского центрального комитета.